Рачак (Штимље), насеље у општини Штимље, Косово и Метохија, Србија
 Рачак (Нетретић), насеље у општини Нетретић, Карловачка жупанија, Хрватска